Miejscowości w USA:
 Oak Point – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Duval
 Oak Point – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Denton